Landkreis Bautzen (Sorbisk Wokrjes Budyšin) i den østlige del af den tyske delstat Sachsen er den arealmæssigt største landkreis i staten, med Bautzen, Bischofswerda, Kamenz, Hoyerswerda og Radeberg som de største byer. Den grænser mod nord til Brandenburg, mod øst til Landkreis Görlitz, mod syd til Tjekkiet og Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Den vestlige nabo er delstatshovedstaden Dresden og Landkreis Meißen. Landkreis Bautzen er medlem af Euroregion Neiße.

Geografi 
Landkreis Bautzen strækker sig fra den brandenburgske grænse over det Oberlausitzke hede- und sølandskab og Lausitzer Bergland omkring Wilthen og Cunewalde (også kaldt Oberland) til den tjekkiske grænse ved Sohland an der Spree. Det højeste punkt er Valtenberg (587 m). Området er op til ca. 63 km fra nord til syd, og ca. 65 km fra øst til vest.

Den største flod i området er Spree, der løber gennem Bautzen. Mindre floder er Kleine Spree, Löbauer Wasser, Schwarze Elster, Große Röder og Wesenitz, som byen Bischofswerda ligger ved. Den arealmæssigt største sø er den opstemmede Speichersee Lohsa II ved Lohsa.

Historie 
Landkreisen fik sin nuværende udstrækning 1. August 2008, da Landkreisene Bautzen og Kamenz og den indtil da kreisfri by Hoyerswerda blev sammenlagt, i forbindelse med Kreisreform Sachsen 2008.

Byer og kommuner 
{| cellpadding="0" cellspacing="0"
|- valign="top"
| width="50%" |
Kreisen havde   indbyggere pr.    

Se også: Oberlausitz

Eksterne henvisninger 

 Officiell website for Landkreis Bautzen